José Vieira Filho, mais conhecido como Zito Vieira (Nanuque, 3 de maio de 1965) é um sociólogo e político brasileiro.

Foi candidato a senador pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em 2010. Foi secretario de Esportes na Prefeitura de Belo Horizonte.

Políticos de Minas Gerais
Naturais de Nanuque
Membros do Partido Comunista do Brasil